Бортовой

 Бортовой — ручей, правый приток р. Оччугуй-Сунгнагын,	координаты	58°12'	128°24, 
 Бортовой — ручей, правый приток р. Тёгюрюччю-Кюельлях-Юрях, на о. Новая Сибирь Восточно-Сибирского моря,	координаты	75°15'	147°07', 
 Бортовой — ручей, левый приток р. Икар, координаты	64°29'	146°03',

Примечания